Авл Цецина — політичний діяч та письменник пізньої Римської республіки.
 Авл Цецина Север (; 43 до н.е. — 21 рік н. е.) — політичний та військовий діяч ранньої Римської імперії, консул-суффект 1 року до н. е.
 Авл Цецина Пет () — політичний та військовий діяч ранньої Римської імперії, консул-суффект 37 року.
 Авл Цецина Алієн (; 40 — 79) — політичний та військовий діяч ранньої Римської імперії, консул-суффект 69 року.
 Авл Цецина Тацит () — політичний діяч Римської імперії, консул 273 року.